Жан-Андре Лепот (1720—1789) — французький годинникар.
 Ніколь-Рейн Лепот (1723—1788) — перша французька жінка-математик і астроном.

 Жозеф Лепот Дагелет (1751—1788) — французький астроном і годинникар.

 Лепот — ударний кратер на Місяці.
 Ніколь-Рейн-Лепот — вулиця в Парижі.
 7720 Лепот — астероїд головного поясу.